

Праздники и памятные дни

Общественные 
  — Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений.

Национальные 
 :
 День Государственного флага Российской Федерации

Религиозные 
  Православие
 Память апостола Матфия (ок. 63);
 Собор Соловецких святых;
 память мученика Антония Александрийского;
 память преподобного Псоя Египетского (IV в.);
 память мучеников Иулиана, Маркиана, Иоанна, Иакова, Алексия, Димитрия, Фотия (Фоки), Петра, Леонтия, мученицы Марии патрикии и других (730);
 память преподобномученицы Маргариты (Гунаронуло), игуменьи (1918);
 память святителя Филарета (Гумилевского), архиепископа Черниговского (1866).

Именины

Православные 
Дата дана по новому стилю:

 Мужские
 Алексий (Алексей) — мученик Алексий Константинопольский;
 Антоний (Антон) — мученик Антоний Александрийский;
 Григорий — мученик Григорий;
 Димитрий (Дмитрий) — мученик Димитрий Константинопольский;
 Иаков (Яков) — мученик Иаков Константинопольский;
 Иоанн (Иван):
 мученик Иоанн Константинопольский;
 преподобный Иоанн Яренгский (Собор соловецких Святых)
 Иулиан (Юлиан, Ульин) — мученик Иулиан Константинопольский;
 Леонтий (Леонт) — мученик Леонтий Константинопольский;
 Лонгин — Лонгин Яренгский (Собор соловецких Святых);
 Макарий (Макар) — преподобный Макарий Оредежский;
 Маркиан — мученик Маркиан Константинопольский;
 Матфий (Матфей, Матвей) — апостол Матфий;
 Пётр — мученик Пётр Константинопольский;
 Псой — преподобный Псой Египетский;
 Самуил (Самойло, Самойла) — мученик Самуил, пресвитер Эдесский;
 Фока — мученик Фотий (Фока) Константинопольский;
 Фотий (Фотин, Фот, Фотей, Фатёй)— см. выше (Фока)

 Женские
 Ирина — Ирина, царица;
 Мария — мученица Мария Константинопольская.

События

До XIX века 
 1456 — принцем Валахии стал Влад Дракула, известный по легендам о вампирах.
 1485
 Генрих Тюдор, граф Ричмондский, провозглашён королём Англии под именем Генриха VII.
 Битва при Босворте, решающее сражение войны Алой и Белой розы.
 1531 — битва при Обертыне — войско Королевства Польского одержало победу над втрое большим войском Молдавского княжества.
 1654 — Яаков Барсимсон прибыл в Новый Амстердам. Это был первый известный еврейский эмигрант в Северную Америку.
 1663 — царь Алексей Михайлович издал указ о «ссылке в Сибирь на вечное житьё с жёнами и детьми поддельщиков монет».
 1767 — Екатерина II издала указ, запрещающий крестьянам жаловаться на помещиков лично императрице или императору.
 1770 — Джеймс Кук объявил восточное побережье Австралии владением британской короны и назвал его Новый Южный Уэльс.
 1795 — во Франции Национальным конвентом принята Конституция III года, впервые утвердившая всеобщее избирательное право.
 1796 — после недолгого существования бурская республика Грааф-Рейнет оккупирована Великобританией и включена в состав Капской колонии.

XIX век 
 1812 — экспедиция швейцарского археолога Иоганна Бурхардта обнаружила в 180 км от Аммана руины древнего города Петра, в котором, по преданию, Моисей добыл воду из скалы.
 1818 — Великое герцогство Баден приняло либеральную конституцию в ответ на территориальные претензии Баварии.
 1845 — закладка крупнейшего храма города Елец (ныне в Липецкой области) и второго по величине храма России — Вознесенского собора.
 1846 — Нью-Мексико включено в состав США.
 1849 — осаждающие Венецию австрийцы сбрасывают с аэростатов зажигательные снаряды, проводя первую бомбардировку.
 1851 — в Австралии обнаружены золотые месторождения.
 1864 — подписана первая Женевская конвенция.
 1865 — Уильям Шепперд получил патент на жидкое мыло.

XX век 
 1906 — кубинские бизнесмены обратились к США с просьбой аннексировать Кубу.
 1909 — в Реймсе началось первое в мире авиашоу, продолжавшееся неделю. Для участия в состязаниях были заявлены 38 аэропланов, но взлететь смогли только 23.
 1910 — подписан договор о присоединении Кореи к Японии.
 1911 — в Англии принят секретный закон, провозглашающий преступлением публикацию без разрешения любой официальной правительственной информации.
 1914 — в России на период войны запрещена продажа спиртных напитков.
 1915 — Первая мировая война: падение крепости Осовец.
 1921 — в составе РСФСР образована Автономная область Коми (Зырян).
 1932 — Би-Би-Си начала экспериментальное телевещание.
 1933 — в Праге открылся Международный конгресс сионистов.
 1939 — в Ленинграде состоялся рекордный заплыв мастера спорта Михаила Рейзена — от Шлиссельбурга до пл. Декабристов. За 13 ч. 11 мин. пловец преодолел 69 км.
 1942 — на Кировском заводе в Челябинске начато конвейерное производство танков Т-34.
 1944 — в учебных заведениях Японии отменены занятия, дети призваны на фабрики и заводы.
 1948 — в Польше объявлено начало коллективизации.
 1953 — в Москве подписано соглашение об аннулировании репараций ГДР в пользу СССР. Взимание их было прекращено с 1 января 1954 года.
 1956 — американский певец Элвис Пресли начал сниматься в своём первом фильме «Братья Рено».
 1961 — Международный астрономический союз официально утвердил названия деталей обратной стороны Луны, сфотографированных АМС «Луна-3».
 1962 — отправилась в плавание «Саванна» (США), первый в мире грузо-пассажирский атомоход.
 1965 — в США прошла премьера второго фильма с участием «The Beatles» — «Help!».
 1968
 Синтия Леннон подала на развод с Джоном Ленноном за измену.
 Папа римский Павел VI прибыл в столицу Колумбии Боготу, начав первый визит главы католической церкви в Латинскую Америку.
 1970 — «Cosmo’s Factory» — пятый альбом группы «Creedence Clearwater Revival» — на 9 недель возглавил список самых популярных пластинок в США.
 1972 — из Международного олимпийского комитета исключена Родезия.
 1981 — катастрофа Boeing 737 под Мяоли, 110 погибших.
 1984 — изготовлен последний автомобиль «Фольксваген-Рэббит».
 1985 — катастрофа Boeing 737 в Манчестере, погибли 55 человек.
 1988 — в Австралии выпущена первая платиновая монета с изображением коалы.
 1989 — открыты кольца Нептуна.
 1990 — начала вещание (первый эфир) независимая радиостанция «Эхо Москвы».
 1991 — по итогам августовского путча 1991 года бело-сине-красный флаг провозглашён государственным флагом России.
 1999 — во время тайфуна в Гонконге разбился самолёт McDonnell Douglas MD-11 компании China Airlines, погибли 3 человека, 208 получили ранения.

XXI век 
 2002
 Столица Австралии Канберра стала первым местом на континенте, где узаконены аборты.
 Власти Таиланда запретили использовать слонов для передвижения по городским улицам.
 2004 — в России принят закон о монетизации льгот.
 2005 — Мария Шарапова стала первой российской теннисисткой, возглавившей рейтинг WTA.
 2006 — катастрофа самолёта Ту-154 под Донецком. Погибли все 170 человек — пассажиры и 10 членов экипажа.
 2012 — Россия официально вступила во Всемирную торговую организацию.
 2015 — на авиашоу «Шорхэм» в Великобритании истребитель Hawker Hunter T7 упал на людей, погибли 11 человек, 14 были ранены.

Родились

До XIX века 
 1647 — Дени Папен (ум. 1712), французский изобретатель парового котла.
 1741 — Жан-Франсуа де Лаперуз (погиб ок. 1788), французский мореплаватель.
 1752 — граф Александр Тормасов (ум. 1819), русский военачальник, генерал от кавалерии, герой Отечественной войны 1812 года.
 1760 — Лев XII (в миру Аннибале, граф делла Дженга; ум. 1829), 252-й папа римский (1823—1829).
 1771 — Генри Модсли (ум. 1831), английский изобретатель токарно-винторезного станка.

XIX век 
 1834 — Сэмюэл Лэнгли (ум. 1906), американский астроном, физик, изобретатель болометра, один из пионеров авиации.
 1855 — Александр Чехов (ум. 1913), русский прозаик, публицист, мемуарист, старший брат Антона Чехова.
 1858 — великий князь Константин Константинович (ум. 1915), российский государственный и военный деятель, писатель.
 1860 — Пауль Нипков (ум. 1940), немецкий инженер, изобретатель в области телевидения.
 1862 — Клод Дебюсси (ум. 1918), французский композитор.
 1873 — Александр Богданов (ум. 1928), русский писатель и политический деятель.
 1874 — Макс Шелер (ум. 1928), немецкий философ, один из основоположников аксиологии.
 1877 — Ананда Кумарасвами (ум. 1947), метафизик, исследователь индийской философии и искусства.
 1879 — Николай Рыбников (ум. 1956), актёр театра и кино, народный артист РСФСР.
 1886 — Раймонда де Ларош (погибла в 1919), французская актриса, первая в мире женщина-пилот.
 1891 — Жак Липшиц (ум. 1973), французский и американский скульптор.
 1893 — Дороти Паркер (ум. 1967), американская писательница, поэтесса, журналистка.
 1898 — Дмитрий Медведев (ум. 1954), командир партизанского отряда, Герой Советского Союза, писатель.

XX век 
 1901 — Дмитрий Чечулин (ум. 1981), советский архитектор, главный архитектор Москвы в 1945—1949 годах.
 1902
 Порфирий Крылов (ум. 1990), народный художник СССР, Герой Социалистического Труда, участник коллектива «Кукрыниксы».
 Лени Рифеншталь (ум. 2003), немецкий кинорежиссёр, фотограф, актриса, пропагандистка нацистской Германии.
 1903 — Александр Старостин (ум. 1981), советский футболист, первый капитан московского «Спартака».
 1904 — Дэн Сяопин (ум. 1997), китайский политик, фактический руководитель страны с 1976 до 1989 года.
 1908
 Анри Картье-Брессон (ум. 2004), французский фотохудожник, основатель агентства «Magnum Photos».
 Леонид Пантелеев (ум. 1987), советский писатель.
 Пётр Федосеев (ум. 1990), советский философ и общественный деятель, главный философ-идеолог КПСС.
 1909 — Виктория Вронская (ум. 1992), американская пианистка и педагог.
 1910 — Исаак Шмарук (ум. 1986), украинский советский кинорежиссёр.
 1912 — Александр Кибальников (ум. 1987), советский скульптор, народный художник СССР.
 1913 — Бруно Понтекорво (ум. 1993), итальянский, советский и российский физик-ядерщик, академик АН СССР и РАН.
 1916 — Анатолий Калинин (ум. 2008), русский советский писатель.
 1917 — Джон Ли Хукер (ум. 2001), американский блюзовый певец и гитарист.
 1920
 Рэй Брэдбери (ум. 2012), американский писатель-фантаст.
 Дентон Кули (ум. 2016), американский хирург, впервые имплантировавший человеку искусственное сердце (1969).
 1921 — Сергей Орлов (ум. 1977), русский советский поэт-фронтовик.
 1927 — Ирина Скобцева (ум. 2020), советская киноактриса, народная артистка РСФСР.
 1928 — Карлхайнц Штокхаузен (ум. 2007), немецкий композитор-авангардист.
 1931 — Руй Герра, бразильский кинорежиссёр и актёр.
 1939 — Сергей Козлов (ум. 2010), советский и российский писатель-сказочник.
 1947
 Георгий Сатаров, российский политик, общественный деятель, политолог, социолог, аналитик.
 Татьяна Судец, советская и российская телеведущая, диктор, заслуженная артистка России.
 1950 — Наталья Егорова, советская и российская актриса театра и кино.
 1957 — Стив Дэвис, английский игрок в снукер, 6-кратный чемпион мира.
 1961
 Александр Дворников, российский военачальник, генерал-полковник, Герой Российской Федерации
 Роланд Орзабал, вокалист и гитарист британского дуэта «Tears for Fears».
 1966 — Ольга Сумская, советская и украинская актриса, телеведущая, народная артистка Украины.
 1967 — Лейн Стейли (ум. 2002), вокалист американской рок-группы «Alice in Chains».
 1968
 Александр Мостовой, советский и российский футболист.
 Алексей Сидоров, российский кинорежиссёр, продюсер, сценарист.
 1970
 Рикко Гросс, немецкий биатлонист, 4-кратный олимпийский чемпион, 9-кратный чемпион мира
 Тимеа Надь, венгерская фехтовальщица на шпагах, двукратная олимпийская чемпионка, 6-кратная чемпионка мира
 1973
 Ховард Дуэйн Дороу, участник американской поп-группы «Backstreet Boys».
 Кристен Кэролл Уиг, американская киноактриса, номинантка на премии «Оскар» и «Золотой глобус».
 1974 — Марат Башаров, российский актёр театра и кино.
 1975 — Родриго Санторо, бразильский киноактёр.
  — Марк Тишман, российский певец и композитор.
  — Кристина Обергфёлль, немецкая метательница копья, чемпионка мира (2013).
  — Тео Бос, нидерландский трековый и шоссейный велогонщик.
  — Артём Дзюба, российский футболист.
  — Лаура Дальмайер, немецкая биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира.
 
 Ким А Ран, южнокорейская шорт-трекистка, двукратная олимпийская чемпионка.
 Дуа Липа, британская певица косовского происхождения, автор песен и модель.
  — Лаутаро Мартинес, аргентинский футболист.

Скончались

До XX века 
 408 — убит Стилихон (р. ок. 358), римский полководец и государственный деятель.
 1280 — Николай III (в миру Джованни Гаэтано дельи Орсини; р. ок. 1216), 188-й папа римский (1277—1280).
 1485 ― погиб Ричард III (р. 1452), король Англии (с 1483), последний Плантагенет на английском престоле.
 1523 ― Люсьен, (р. 1462), сеньор Монако (с 1505).
 1806 — Жан Оноре Фрагонар (р. 1732), французский живописец и график.
 1890 — Василе Александри (р. 1821), румынский поэт, драматург, политик и дипломат.
 1891 — Ян Неруда (р. 1834), чешский писатель, поэт и журналист.

XX век 
 1903 — Роберт Гаскойн-Сесил Солсбери (р. 1830), британский государственный деятель, 44-й, 46-й и 49-й премьер-министр Великобритании.
 1914 — Михаил Акимов (р. 1847), российский государственный деятель, председатель Госсовета (1907—1914).
 1921 — Вильгельм Кирхнер (р. 1848), немецкий зоотехник.
 1922 — убит Майкл Джон Коллинз (р. 1890), ирландский военный, политик и революционер, борец за независимость Ирландии.
 1940 — погиб Владимир Стржижевский (р. 1894), российский военный лётчик-ас Первой мировой войны, гражданский пилот Королевства Югославии.
 1942 — Михаил Фокин (р. 1880), русский и американский артист балета и хореограф.
 1945 — погиб Георгий Кара-Мурза (р. 1906), советский историк-китаевед.
 1952 — Хиранума Киитиро (р. 1867), премьер-министр Японии (1939).
 1958 — Роже Мартен Дю Гар (р. 1881), французский писатель, лауреат Нобелевской премии (1937).
 1965 — Эллен Черч (р. 1904), американская медсестра и, предположительно, первая в мире стюардесса.
 1966 — погиб Владислав Иллич-Свитыч (р. 1934), советский лингвист, реконструктор ностратического праязыка.
 1967 — Грегори Гудвин Пинкус (р. 1903), американский эндокринолог.
 1976 — Джина Бахауэр (р. 1913), греческая пианистка.
 1978 — Иньяцио Силоне (р. 1900), итальянский писатель и политический деятель.
 1980 — Габриэль Гонсалес Видела (р. 1898), президент Чили (1946—1952).
 1981 — Глаубер Роша (р. 1939), бразильский кинорежиссёр.
 1983 — Борис Ласкин (р. 1914), советский киносценарист, поэт, прозаик, драматург, автор песен.
 1985 — Александра Хохлова (р. 1897), киноактриса, режиссёр и сценарист, заслуженная артистка РСФСР.
 1989 — Александр Яковлев (р. 1906), авиаконструктор, создатель самолётов серии «ЯК», дважды Герой Социалистического Труда.
 1991 — покончил с собой Борис Пуго (р. 1937), министр внутренних дел СССР.
 1993
 Динмухамед Кунаев (р. 1912), первый секретарь ЦК Компартии Казахской ССР (1960—1962, 1964—1986).
 Афанасий Салынский (р. 1920), русский советский драматург, киносценарист, главный редактор журнала «Театр».
 1996 — Зиновий Паперный (р. 1919), советский и российский филолог, литературовед, критик, пародист.
 1999 — Александр Демьяненко (р. 1937), актёр театра и кино и телевидения, мастер дубляжа, народный артист РСФСР.

XXI век 
 2001 — Бернар Эйвельманс (р. 1939), бельгийский зоолог и писатель, один из создателей криптозоологии.
 2011 — Абдель Азиз Абдель Гани (р. 1939), премьер-министр Йемена (1975—1980, 1983—1990, 1994—1997).

Приметы 
День Матфея. Матвей. Змеесос коров.
 Матфей ненастье подпускает.
 В старину считалось, что в этот день змеи могут высосать из коров всю кровь, поэтому их не выгоняли на паству.

См. также

Примечания